Bibran ist der Familienname folgender Personen

 Gustav von Senden-Bibran (1847–1909), deutscher Marineoffizier, zuletzt Admiral und Generaladjutant von Kaiser Wilhelm II.
 Heinrich Gottlob von Bibran, schlesischer Grundbesitzer von Dąbrowa Łużycka
 Otto Heinrich von Bibran, schlesischer Grundbesitzer von Wendisch Musta
Siehe auch

 Bibran (Adelsgeschlecht)